Holleben genannt von Normann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Holleben genannt von Normann (Ludwig Leopold Anton von Holleben genannt von Normann; 1854–1926), deutscher Generalleutnant
 Bernhard von Holleben genannt von Normann (Karl Ludwig Friedrich Bernhard von Holleben genannt von Normann; 1824–1897), deutscher General der Infanterie